Hohenlehen heißen:

 Hohenlehen (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hohenlehen (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil in der Gemeinde Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schloss Hohenlehen und Gut Hohenlehen, heute Landwirtschaftliche Fachschule Hohenlehen (Bergbauernschule), in Hollenstein